Алекса́ндр Жеребцо́в:
 Жеребцов, Александр Александрович (1780—1832) — генерал-майор, герой Отечественной войны, видный масон.
 Жеребцов, Александр Алексеевич (1754—1807) — тайный советник, обер-гофмейстер императорского двора, масон. Отец предыдущего.